Amerikai Egyesült Államok
 McNary (Arizona)
 McNary (Kentucky)
 McNary (Louisiana)
 McNary (Oregon)
 McNary (Texas)